L'edizione 1997-1998 della Türkiye 1.Lig vide la vittoria finale del Galatasaray Istanbul.

Capocannoniere del torneo fu Hakan Şükür (Galatasaray Istanbul), con 32 reti.

Classifica finale

Verdetti
Galatasaray Istanbul Campione di Turchia 1997-1998.
Kayserispor, Şekerspor e Vanspor retrocesse in Türkiye 2.Lig.

Calcio nel 1997
Calcio nel 1998
Campionato turco di calcio